Чемпіонат Ірландії з футболу 2008 — 88-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув Богеміан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубів Корк Сіті та Дрогеда Юнайтед було знято по 10 очок.
2. Клуб Деррі Сіті взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як фіналіст Кубку Ірландії 2008.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2008
Ірландія